KJF steht als Akronym für:
 Katholische Jugend im Bistum Fulda, ein von Erzbischof Johannes Dyba gegründeter diözesaner Jugendverband
 Katholische Jugend Frankfurt, ein von ehrenamtlichen Verbandsmitgliedern gegründeter Jugendverband in Frankfurt am Main
 Kinder- und Jugendfilmzentrum, ein Filminstitut der Bundesrepublik Deutschland
 Katholische Jugendfürsorge, ein Fachverband der Caritas in den Diözesen Augsburg, München und Regensburg
 Kreisjugendfeuerwehr, die Organisation der Jugendfeuerwehr auf Kreisebene

KJF